De Gomelski Cup 2014 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 4 oktober 2014 en 5 oktober 2014 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, Nizjni Novgorod, Panathinaikos en Lietuvos rytas Vilnius. CSKA won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup